Agustín Argüelles (1776-1844), orateur espagnol ;
 Francisco Gómez y Argüelles (mort en 1854), homme politique hondurien ;
 José Argüelles (1939-2011), artiste et écrivain américain ;
 José Canga Argüelles (1770-1843), économiste et homme d'état espagnol ;
 Manuel Argüelles Argüelles (1875-1945), homme politique espagnol ;
 Raúl Díaz Argüelles (1936-1975), militaire cubain.

Toponymie 
 la station Argüelles à Madrid en honneur d'Agustín Argüelles ;
 Argüelles, un quartier de Madrid.